Inga Lindström ist ein Pseudonym der deutschen Autorin Christiane Sadlo. Das ZDF hat seit 2004 97 ihrer Romane verfilmt. Die Filme wurden überwiegend in Schweden mit deutschen Schauspielern gedreht. Alle Filme sind im Rahmen des ZDF-Herzkinos jeweils an einem Sonntag zur Hauptsendezeit um 20:15 Uhr erstausgestrahlt worden. Die Filme werden vom ZDF als Filmreihe vermarktet.

Inhalt 
Die meist romantischen Geschichten handeln von Liebe und Leidenschaft und werden oft begleitet von tragischen Unglücksfällen oder dramatischen Schicksalsschlägen, enden jedoch stets mit einem Happy End. Die Handlung spielt fast immer in Landschaften Schwedens.

Episodenliste 

Die mit einem * versehenen Folgen sind mittlerweile auf DVD erschienen.

Weblinks

Einzelnachweise 

Fernsehserie (ZDF)
Fernsehserie der 2000er Jahre
Fernsehserie der 2010er Jahre
Fernsehserie der 2020er Jahre